A Trans-Tasman Cup foi uma competição de futebol disputada entre as seleções da Austrália e da Seleção Neozelandesa de Futebol. Foi disputada na época que a Copa das Nações da OFC estava inativa, sendo assim a competição de futebol entre seleções mais importante do continente neste período.

Edições

1983

|}

1986

|}

1987

|}

1988

|}

1991

|}

1995

|}

Estatísticas

Vencedores

Ver Também 
 ASB Trans-Tasman Cup - Torneio semelhante a este, mas disputado no Futsal.

Links Externos 
 Trans-Tasman Cup on RSSSF Archive

Competições oficiosas internacionais de futebol
Seleção Australiana de Futebol
Seleção Neozelandesa de Futebol